Theoretical Economics (TheorEcon; Теоретическая экономика) – специализированный экономический журнал; издание основано в 2006 г. Обществом экономической теории.

В журнале публикуются исследования во всех областях экономической теории; статьи эмпирического и экспериментального содержания принимаются редакцией при условии если они содержат надежный и прогрессивный теоретический компонент.

В редакционный совет журнала входят известные экономисты: А. Мас-Колелл, Р. Реднер, Т. Сарджент и др.

Периодичность выхода – 3 номера в год.

Ссылки 
Сайт журнала

Экономические журналы
Печатные издания, возникшие в 2006 году
Журналы по алфавиту
Журналы на английском языке
Журналы открытого доступа
Эконометрическое общество